Finian's Rainbow peut faire référence à :
Finian's Rainbow, comédie musicale de Burton Lane, créée à Broadway en 1947 ;
Finian's Rainbow, film musical américain réalisé par Francis Ford Coppola en 1968, dont le titre français est La Vallée du bonheur, adaptation de cette comédie musicale, avec Fred Astaire et Petula Clark.
Finian's Rainbow, projet abandonné de film musical d'animation par le réalisateur John Hubley, adaptation de la même comédie musicale, avec la participation de Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Oscar Peterson et Jim Backus.